Обердорф-им-Бургенланд () — община () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд.

Входит в состав округа Оберварт. . Официальный код — 1 09 15.

 Адрес муниципального управления: 7501 Oberdorf im Burgenland, Untere Hauptstraße Nr. 9.

Демография

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Йозеф Лоренц (АНП) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей общины () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 10 мест.
 СДПА занимает 9 мест.

Источники 
 Географический справочник Бургенланда (нем.)
 Реформирование общин Австрии в 1945-2015гг. Quelle: Statistik Austria (нем.)
 Региональные подразделения Австрии Quelle: Statistik Austria (нем.)

Литература 
  Бургхардт, Эндрю Ф. Политическая география Бургенланда — Вашингтон: Национальная академия наук, 1958 — С. 352 (англ.)

Примечания

См. также 
 Гербы Бургенланда

Общины Бургенланда